

Cinema 
La maledizione di Sarah (I've Been Waiting for You) – film del 1998 diretto da Christopher Leitch

Musica 
I've Been Waiting for You – singolo di Neil Young del 1968, dall'album Neil Young; una cover è stata realizzata da David Bowie (Heathen)
I've Been Waiting for You – traccia dell'album ABBA degli ABBA del 1975